MLA eller mla har flere betydninger:
 Malta International Airport - IATA kode for Malta International Airport
 Moramanga-Lac Alaotra - jernbanelinje
 Meander Line Antenna - antennetype
 Magnetic Loop Antenne - antennetype